Свињица може бити:

 Свињица (Мехединци), насеље и седиште истоимене општине у округу Мехединци, Румунија
 Општина Свињица, општина у округу Мехединци, Румунија
 Свињица (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Словачка

Види још 

 Свиница, вишезначна одредница